Осада Белой:
 Осада Белой (1610) — четырёхмесячная осада крепости Белая в ходе русско-польской войны 1609—1618 годов
 Осада Белой (1634) — двухмесячная осада крепости Белая в ходе Смоленской войны

Осады по городам